Cortez – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Montezuma
 Cortez – miejscowość spisowa w stanie Floryda, w hrabstwie Manatee

Zobacz też 
 Cortes (ujednoznacznienie)
 Hernán Cortés – hiszpański konkwistador
 Kortez – polski muzyk